Освіта на Мальті є обов'язковою до шістнадцяти років. Отримати її можна через трьох різних постачальників: державу, церкву та приватний сектор. Держава несе відповідальність за сприяння освіті та викладанню та забезпечення загального доступу до освіти для всіх мальтійських громадян за існування системи шкіл та установ, доступних для всіх мальтійських громадян. Завданнями освіти на Мальті є інтелектуальний та моральний розвиток та підготовка кожного громадянина до продуктивного внеску в національну економіку. Хоча мальтійські громадяни мали доступ до освіти під час арабської адміністрації з 870 р. до 1090 р., прихід ряду релігійних орденів у наступні чотири століття приніс релігійну освіту на острові для заможних родин. Приїзд лицарів-госпітальєрів призвів до створення Мальтійського університету, навколо якого було створено низку первинних, вторинних та позашкільних установ. Освіта на Мальті була загальнодоступною на початковому рівні з моменту витиснення госпітальєрами французів у 1798 р., коли було засновано державне початкове навчання. У 1878 році англійська мова замінила італійську як основну мову навчання, і освіта стала обов'язковою у 1946 році у відповідь на кількість дітей, які не відвідували школу через бідність між Першою та Другою світовими війнами. Вік, в якому освіта стала обов'язковою, був знижений до п'яти років у 1988 році.

Освітня система Мальти поділяється на чотири етапи: передшкільний (3–5 років), початковий (у віці 5–11 років), вторинний (у віці 11–16 років) та вищий. Дошкільна освіта не є обов'язковою, але повністю фінансується державою. В останні десять років початкової освіти учнів розміщують на треках, що ґрунтуються на навчальних досягненнях, а у віці одинадцяти років учні здають іспит на одинадцять плюс, щоб закінчити напрям середнього шкільного навчання школяра. Успіх в іспиті одинадцять плюс поміщає учня в молодший ліцей — престижну загальноосвітню школу — тоді як посереднє виконання або нездача іспиту поміщає учня в менш конкурентоспроможну середню школу. Іспити на атестати про середню освіту здають у віці 16 років, а іспити на атестат зрілості складають у 18 років для визначення права на вступ до університету. У 2008 році на навчальних курсах на Мальті було зараховано 26 711 учнів початкових класів, 25 793 середніх студентів, 5 719 студентів середнього рівня, 9 472 вищих студентів та 6 268 студентів-професіоналів. Приблизно 30 % учнів початкової та середньої школи Мальти навчаються у приватних школах, більшість з яких керується католицькою церквою. Найвищий середній навчальний заклад Мальти — Мальтійський університет, який функціонує з 1552 року.

Історія 

Хоча освіта на Мальті сягає періоду арабської окупації між 870 р. та 1090 р. через введення арабських цифр, прихід францисканців у 1350 р., Кармелітів у 1418 р., Ордену Домініканців у 1450 р., Августинців у 1460 р. приніс на острів культову освіту. Члени цих груп служили приватними репетиторами для дітей заможних батьків, а згодом перейшли до створення класів для навчання з італійської, латинської мов. У 1592 році товариством Ісуса було засновано Колегіум Мелітенс (який мав стати Мальтійським університетом) внаслідок прямого розпорядження папи Климента VIII, і навколо цього закладу процвітала низка інших, в тому числі гімназія, підготовча школа та установи для вивчення картографії, військово-морської архітектури та навігації. Окрім публічних варіантів, можна було найняти приватних репетиторів у багатьох різних сферах, включаючи бухгалтерський облік, філософію, навігацію та мови. Однак у цей період освіта для тих, хто не має багатства, не існувала. Протягом 16 століття в Колегіумі викладалися філософія, теологія, граматика та гуманітарні науки, і після тимчасового одужання Європи від чорної смерті в 1675 році Великий магістр лицарів госпітальєр призначив нового викладача з анатомії та хірургії в Інтермерії Сакра, по суті засновуючи медичний факультет Мальтійського університету. Римо-католицька церква, однак, була проти виховування нижчих класів і зосереджувалась на тих, хто дозволяв платити. Це призвело до масової неграмотності в кінці правління ордена Святого Іоанна і займало до другої половини 19 століття під британським правлінням спринт до подальшого включення.

У 1798 р. було реформування освітньої системи через невідповідність традиційних ідеалів лицарів та революційних ідеалів французів. Приватне навчання в школі було заборонено, початкове навчання вводилося та фінансувалося державою, вводилося навчання дорослих. Поступове впровадження загальної освіти для учнів початкових класів було ідеалом, народженим до і під час Французької революції, тоді як приватні школи були скасовані завдяки їх традиційній асоціації з Католицькою церквою, закладом, відхиленим особами, які беруть участь у Революції. Крім того, Наполеон I скасував Мальтійський університет лише через п'ять днів після усунення лицарів, хоча це рішення було скасовано після того, як наступного року англійці усунули французів. У 1799 році Мальта потрапила під юрисдикцію Сполученого Королівства, і були зроблені спроби пристосувати інститути Мальти до британського стилю.

При уряді Понсонбі в 1833 р. католицька церква на Мальті рішуче виступала проти громадської освіти; єдине зусилля, яке докладає священство, — вимагати від людей не приймати освіту або бути засудженими шляхом відлучення разом з іншими релігійними наслідками. Зосередженість на релігійному навчанні, за винятком важливих питань, залишила населення понад 97 % країни неграмотними. Роль Канона Фортунато Панзавеккії на посаді директора шкіл довела його як недостойного і впертого противника прогресу. Він навіть сфабрикував невідповідні релігійні документи щодо передбачуваних удосконалень. Британці зауважили, що директора більше цікавить неспроможність виховання простого народу і непридатний за призначенням. У 1847 році початкове навчання було змінено на британський зразок, у кожному селі були відкриті школи, а навчання здійснювалося безкоштовно. У 1878 р. режим мовної освіти змінився після опублікування двох доповідей з цього питання. Освіта італійської мови була замінена навчанням англійської мови, а використання мальтійської мови заохочувалося. Однак англійська мова була мовою, якою здобували освіту на всіх етапах навчання після початкової школи. Дебати тривали до 1930-х років, щодо того, якою мовою слід користуватися в мальтійській освіті — італійською чи англійською.

Під час Першої світової війни, міжвоєнних років та Другої світової війни, широка бідність на Мальті заважала дітям нижчих класів здобувати базову освіту на користь залишатися вдома, щоб допомогти батькам у сільськогосподарській роботі та інших заходах для отримання доходів. Для протидії цьому явищу 1 лютого 1946 р. освіта була оголошена обов'язковою до 14 років. У 1964 році Мальта стала незалежною нацією, а в 1988 році був прийнятий новий Закон про освіту, який знизив вік обов'язкової освіти до п'яти років, децентралізував прийняття рішень про освіту та встановивши право будь-якої особи звертатися за ліцензією на відкриття школи. Факультет мистецтв, наук та теології при Мальтійському університеті також був відновлений.

Статистика 
У 2008 році на навчальних курсах на Мальті було зараховано 26 711 учнів початкових класів, 25 793 середніх студентів, 5 719 студентів середніх класів, 9 472 студентів старших класів та 6 268 студентів-професіоналів. Приблизно 30 відсотків учнів шкільного віку відвідують приватні школи, більшість з яких управляє Католицькою Церквою. У 2009 році 34,9 % населення віком від 18 до 24 років не закінчили середню школу, тоді як у 2008 році 92 відсотки населення вважалися грамотними. Мальта займає рівне одинадцяте місце у світі за національною шкалою IQ.

Період обов'язкової освіти на Мальті склав від п'яти до 16 років з часу введення Закону про освіту 1988 року. Це збільшення до 12 років у 1924 році (в цьому році відвідування школи стало обов'язковим для тих, хто вже записався — сам акт про зарахування не був обов'язковим) та 14 років у 1946 році, коли було запроваджено обов'язкове відвідування школи для всіх студентів, які навчаються. Обов'язкове навчання в школі завжди застосовувалося як до чоловіків, так і до жінок.

Статистика

Шкільна освіта 
Навчання в школі є обов'язковим з п'ятирічного віку, хоча дитячий садок є безкоштовним для всіх учнів, починаючи з трирічного віку. Приблизно 94 % три- та чотирирічних дітей відвідують дитячий садок. Існує ряд приватних операторів, але популярні також безкоштовні державні установи. Мальтійські дитячі садочки, які керують державою, зобов'язані мати присутнім одного співробітника на кожні десять дітей, тоді як цей показник зменшується до 1:20 для самостійно керованих установ. У роки дитячого садка зосереджується увага на грі, а не на формальній освіті. З дитячого садка учні переходять до початкової школи, яка є обов'язковою з п'ятирічного віку. Починаючи з 1980 року, всі державні початкові школи були загальноосвітніми, багато незалежних шкіл — за цим. Однак початкові школи в церкві, як правило, одностатеві. Заняття мають обмеження в тридцять учнів, а мінімальне співвідношення вчителя та учня встановлено в 1:19 у всіх школах, незалежно від того, чи є вони державними, церковними чи незалежними.

Офіційні іспити на кінець року починаються з 4-го року, щоб продиктувати схеми потокового класу на наступний рік. Студенти моніторяться з англійської, мальтійської, математики, релігії та соціальних досліджень. Незважаючи на те, що одинадцять іспитів виділяють нерівність та невдачі, і експерти визнаються неефективними освітніми інструментами, Мальта все ще застосовує такі іспити. У 6-му році, коли більшості учнів виповнилося одинадцять років, іспит на одинадцять плюс визначається, які учні відвідують середні школи. Студенти проходять тестування з англійської мови, мальтійської мови, математики, соціальних досліджень та релігії; остання не є обов'язковою для тих, хто не дотримується віри, яку навчають у школах. Хоча 73 % одинадцятирічних студентів склали іспит одинадцять плюс у 2001 році, лише близько 54 % здають його щороку. Студенти, які досягли успіху в іспиті за одинадцять плюс, продовжують відвідувати престижні «молодші ліцеї» протягом середніх років, а ті, хто не відвідує «середні школи». Це схоже на функціонування Троїстої системи у Великій Британії після Другої світової війни.

Державні ліцеї молодших класів та середні загальноосвітні школи є одностатевими. Молодші ліцеї поділяються на два класні етапи. Перший етап є вступним етапом і триває перші два роки середньої школи. Студенти вивчають фактично ті самі предмети з дуже обмеженими варіантами навчальних програм, щоб забезпечити хорошу основу для майбутніх досліджень. Після дворічного вступного циклу відбувається трирічна спеціальна стадія, під час якої студенти вивчають загальну базову навчальну програму, а також ряд факультативних предметів. Ця орієнтація схожа в середніх загальноосвітніх школах, хоча вступний період довший, три роки, а підсумковий період спеціаліста — коротший, на два роки. Співвідношення штат / учень встановлено в 1:11, а вік закінчення школи — 16 років.

Екзамени в мальтійських середніх школах приймаються як у віці 16, так і у 18 років, остання є остаточним факультативним набором зрілості. Іспити, складені у віці 16 років, — це іспити на випуск середньої освіти, які діють з 1994 року, до яких звичайний рівень GCE використовувався як іспит на вторинну освіту. Іспити, складені в 18 років, ті, що дозволяють вступити до університету, — це іспити з атестату зрілості на базі Міжнародного бакалаврату. Ці експертизи замінили рівень вищого рівня GCE.

Щоденне відвідування шкіл 
Деякі студенти їдуть до школи, використовуючи загальнонаціональну автобусну мережу, яка є безкоштовною для державних учнів. Школи на Мальті зазвичай розпочинають свій навчальний день о 8:30 та закінчують о 14:40. Студенти отримують три дні канікул у листопаді 15 днів канікул на Різдво, два дні канікул у березні та вісім днів свят у квітні, крім державних свят. Мальтійські школярі отримують найбільшу кількість вихідних днів у всіх учнів школи в Європі, причому 90 днів протягом навчального року 2010-11 років є нешкільними днями. Це на 14 днів більше, ніж у середньому в Європі — 76. Практично всі мальтійські державні школи керують магазинами, в деяких середніх школах — кафетерії.

Державні школи надають учням безкоштовно підручники, а приватні школи, як правило, вимагають від своїх учнів оплачувати підручники, що дозволяє останнім частіше змінювати свої підручники. У всіх початкових школах є щонайменше чотири комп'ютери, один принтер, великий монітор і ноутбук для вчителів у своїх класах, тоді як у багатьох середніх школах є спеціалізовані кімнати, необхідні для викладання предметів, таких як економіка та харчові технології. В середньому навчається 22,5 учнів на клас початкових класів, середній показник — до 24,3 у класах середньої школи. Очікується, що вчителі початкових класів присвятять п'ять годин на тиждень кожному мальтійському, англійській та математиці, одну годину на тиждень науці, дві години на тиждень мистецтву та ремеслам, дві години на тиждень соціальним дослідженням, одну годину та 15 хвилин на кожну тиждень до соціальних досліджень, і дві з половиною години на тиждень до фізичного виховання та релігії. Програми державної школи на середньому рівні встановлюються місцевими екзаменаційними органами.

Вища освіта 
Відповідно до Закону про освіту 1988 року, уряд Мальти зобов'язаний забезпечити безкоштовну університетську освіту мешканцям, які мають право на отримання достатньої кваліфікації для вступу. Однак, через обмеження фінансування, Мальтійський університет пропонує деякі курси. Зараз в університеті навчається 10 000 студентів. Більшість курсів бакалаврських курсів триває три роки, включаючи право, яке в інших країнах загального права часто триваліше.

Управління освітою

Адміністрація 
Державна освіта на Мальті здійснюється на національному рівні уряду, при цьому міністр освіти уповноважений приймати накази або «Юридичні повідомлення», що стосуються управління освітою по всій країні. Міністр освіти призначається Президентом за порадою Прем'єр-міністра і відповідає за низку урядових функцій (таких як діяльність шкіл і бібліотек), а також вищої освіти в країні. Міністерство освіти, департамент національного уряду, відповідальний за освіту на Мальті, очолює постійний секретар. Відділ освіти Міністерства відповідає за встановлення ряду загальнонаціональних іспитів, управління людськими ресурсами в освітній системі Мальти, підбір списків шкільних підручників, розподіл учнів у школи на базі району, управління освітніми фінансами Міністерства та просування ряду культурних, спортивна та соціальна діяльність. Наразі Міністерство освіти Мальти децентралізується з метою управління школами на місцевому рівні.

За винятком поточного процесу децентралізації управління освітою, регіональне управління освітою на Мальті обмежене. Однак острів Гоцо підтримує форму регіонального управління освітою через Міністерство. Хоча Міністерство освіти здійснює управління освітою по всій Мальті, Міністерство Гоцо несе відповідальність за винагороду педагогічних працівників острова. Місцеві органи влади, такі як численні місцеві ради Мальти, не мають офіційних зв'язків з освітньою системою Мальти, але часто дарують місцеві школи та підтримують структуру дошкільних будівель..

Розвиток вчителя 
Вчителі початкової та середньої школи починають свою освіту вчителів в Мальтійському університеті, отримуючи ступінь бакалавра освіти (з відзнакою), на який зазвичай потрібно чотири роки навчання. Для вступу до університету для навчання початкової чи середньої освіти студенти повинні відповідати не лише загальним вимогам до вступу до університету, але й ряду інших вимог спеціального курсу. Студенти університету, які хочуть вступити до професії викладача, також можуть отримати кваліфікацію, отримавши сертифікат аспірантури про освіту. Зазвичай необхідні два роки професійної викладацької практики. Міністр освіти може також надати тимчасовий ордер на навчання, дійсний протягом одного року, будь-якій особі, яку, на думку міністра, має можливість викладати в країні.

У 2019 році вчителям, що входять до складу робочої сили, виплачується мінімум 23 936 євро на рік, при цьому найдосвідченішим вчителям виплачується 27,340 євро на рік після 18 років служби. Керівники школи отримували мінімум 27 707,00 євро на рік. У 2005-06 рр. На Мальті працювало 8 217 викладачів, з них 7 988 працювали в державних школах (включаючи Мальтійський університет, МКАСТ та коледж Ф. Абели).

Література 
 Fiorini Collegium Melitense

Примітки

Посилання 

Освіта на Мальті